Ву́лиця Мико́ли Пимоне́нка — назва вулиць у населених пунктах України:

 Вулиця Миколи Пимоненка — вулиця в Боярці.
 Вулиця Миколи Пимоненка — вулиця в Києві.
 Вулиця Миколи Пимоненка — вулиця у Львові.

Вулиці, названі на честь людей